

Colombia 
Ricaurte, comune della Colombia nel Dipartimento di Cundinamarca
Ricaurte, comune della Colombia nel Dipartimento di Nariño

Ecuador 
 Ricaurte, parrocchia dell'Ecuador della Provincia di Azuay

Venezuela 
Ricaurte, comune del Venezuela nello stato di Cojedes